Август Бельовський (1806—1876) — польський історик, письменник, директор Народної бібліотеки імені Оссолінських, симпатик Реформації.

 Бельовський повіт — адміністративно-територіальна одиниця в складі Білгородської та Тульської губерній Російської імперії і РРФСР.